Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájce titulu, Američan indického původu Samir Banerjee, již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenise.

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrál 17letý Chorvat Mili Poljičak, který ve finále zdolal o rok staršího Američana Michaela Zhenga po zvládnutí obou tiebreaků v koncovkách sad 7–6 a 7–6. V obou setech přitom otáčel průběh po ztraceném podání a v prvním z nich zachránil dva setboly. Juniorská světová pětka tak vybojovala první grandslamovou trofej z dvouhry, jíž navázala na deblový titul z French Open 2022. Poljičak se stal prvním chorvatským šampionem wimbledonské juniorky, když vylepšil finálová maxima Ljubičiće (1996) a Ančiće (2000). Rovněž představoval třetího chorvatského vítěze juniorské grandslamové dvouhry po Čilićově triumfu na French Open 2005 a Ćorićově výhře na US Open 2013.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

dvouhra juniorů
Juniorský tenis v roce 2022